9 sezon Formuły Abarth – rozpoczął się 28 kwietnia i zakończył 20 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Alessio Rovera.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Debiutanci

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Formuły Abarth
2013 w sportach motorowych
2013 we Włoszech